Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1988 в Сеул показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 241 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 8465 спортисти от 159 страни в периода от 17 септември до 2 октомври 1988 г. в общо 27 спорта.

Атлети от общо 52 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 107 без отличие. СССР печелят най-много медали 132, спечелвайки и най-много златни (55) и бронзови (46) отличия на тази Олимпиада. Германската демократична република е страната с най-много сребърни медали (35) от Сеул 1988. Това е второто най-добро представяне на България на Летни олимпийски игри, надминато единствено от участието ни в Москва 1980, където успяваме да спечелим общо 41 медала. В Сеул българският олимпийски отбор печели най-много златни медали откакто участва на Олимпийски игри изобщо.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Христо Марков (лека атлетика) – троен скок
 Йорданка Донкова (лека атлетика) – 100m. с препятствия
 Ивайло Маринов (бокс) – кат. до 48 kg.
 Ваня Гешева (кану-каяк) – 500m. каяк
 Таню Киряков (спортна стрелба) – 10m. пистолет
 Таня Дангалакова (плуване) – 100m. бруст
 Севдалин Маринов (вдигане на тежести) – кат. до 52 kg.
 Борислав Гидиков (вдигане на тежести) – кат. до 75 kg.
 Атанас Комшев (класическа борба) – кат. до 90 kg.
 Любомир Герасков (спортна гимнастика) – кон

 Сребро
 Стефка Костадинова (лека атлетика) – висок скок
 Александър Христов (бокс) – кат. до 54 kg.
 Ваня Гешева-Цветкова и Диана Палийска (кану-каяк) – двойка каяк 500m.
 Адриана Дунавска (художествена гимнастика) – многобой
 Лалка Берберова и Радка Стоянова (гребане) – гребане двойка скул без рулеви
 Весела Лечева (спортна стрелба) – спортна стрелба 50m. пушка от 3 положения
 Антоанета Френкева (плуване) – 100m. бруст
 Стефан Топуров (вдигане на тежести) – кат. до 60 kg.
 Стоян Балов (класическа борба) – кат. до 57 kg.
 Живко Вангелов (класическа борба) – кат. до 62 kg.
 Рангел Геровски (класическа борба) – кат. до 130 kg.
 Иван Цонов (класическа борба) – кат. до 48 kg.

 Бронз
 Цветанка Христова (лека атлетика) – диск
 Мартин Маринов (кану-каяк) – 500m. кану
 Ваня Гешева-Цветкова, Борислава Иванова, Диана Палийска, и Огняна Петкова (кану-каяк) – четворка каяк 500 м
 Диана Дудева (спортна гимастика) – земя
 Магдалена Георгиева (гребане) – скиф
 Стефка Мадина и Виолета Нинова (гребане) – двойка скул
 Антоанета Френкева (плуване) – 200m. бруст
 Мануела Малеева- тенис
 Братан Ценов (класическа борба) – кат. до 48 kg.
 Симеон Щерев (борба) – свободен стил кат. до 62 kg.
 Рахмат Сефиади (борба) – свободен стил кат. до 74 kg.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1988